Карлі Галліксон і Марія Емілія Салерні були чинними чемпіонками, але Галліксон вирішила цього разу не брати участі. Салерні грала в парі з Маріон Бартолі, але вони знялись під час півфінального матчу проти пари Ліга Декмеєре і Ешлі Гарклроуд.

Анастасія Родіонова і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши Декмеєре і Гарклроуд з рахунком 6–7(4–7), 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec